Snitch pode se referir a:

Snitch (filme), filme com Dwayne Johnson e Susan Sarandon
Pomo de ouro (no original, snitch), objeto ficcional do universo Harry Potter
"Snitch" (canção), de Obie Trice

Ver também

Desambiguações de cinema